Димитри Оберлен (рожд. 1997) — швейцарский футболист клуба «Базель».
Братья
 Оберлен, Жереми-Жак (1735—1806) — французский историк литературы, профессор.
 Оберлен, Жан-Фредерик (1740—1826) — французский пастор и филантроп.

См. также 
 Оберлин

Примечания